Hrvatska:
 Koprivna (Brestovac), naselje u općini Brestovac
 Koprivna (Šodolovci), naselje u općini Šodolovci

BiH:
 Koprivna (Modriča, BiH), naseljeno mjesto u općini Modriča
 Koprivna (Sanski Most, BiH), naseljeno mjesto u općini Sanski Most
 Koprivna (Oštra Luka, BiH), naseljeno mjesto u općini Oštra Luka
 Koprivna (Zenica, BiH), naseljeno mjesto u općini Zenica